Amortisering eller amortisation er en tilbagebetaling af gæld i regelmæssige rater.

Ved at udarbejde en amortiseringsplan for et lån kan man se udviklingen i ydelse, rente, afdrag og restgæld i løbet af tilbagebetalingsperioden. Denne plan er nyttig, idet den kan vise hvor meget, man skal have til rådighed for at tilbagebetale lånet i de enkelte terminer.

Gæld kan amortiseres på flere forskellige måder. De mest almindelige er annuitetsmetoden og serielånsmetoden.

Ved annuitetslån betaler skyldneren (debitor) hver termin en konstant ydelse, som er sammensat af rente og afdrag. Ydelsens størrelse er beregnet sådan, at hele lånet er tilbagebetalt i løbet af et givet tidsrum, f.eks. 20 eller 30 år. I starten vil det meste af ydelsen være betaling af renter, men andelen, der er rentebetalinger, vil falde, og andelen, der er afdrag, vokse i løbet af lånets løbetid.

Ved serielån er afdraget konstant i hele lånets løbetid, mens ydelsen er faldende over tid, fordi rentebeløbet vil aftage.

De såkaldte mixlån er en blanding af annuitets- og serielån.

Kilder 

Kredit